Chimaera är ett släkte av broskfiskar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Chimaera ingår i familjen havsmusfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Referenser

Externa länkar 

Havsmusfiskar

nl:Zeekatten (vissen)
simple:Chimaera